Бе́днарж () — чешская фамилия. Известные носители:

 Беднарж, Владимир (род. 1948) — чехословацкий хоккеист.
 Беднарж, Павел (род. 1970) — чешский гребец-каноист.
 Беднарж, Роман (род. 1983) — чешский футболист.
 Беднарж, Ярослав (род. 1976) — чешский хоккеист.